Een verkeersweg:
 N22 (België)
 N22 (Frankrijk)
 N22 (Ierland)
 N22 (Luxemburg)
 N22 (Oekraïne)
 N22 (Zwitserland)
 N205 (Nederland), een deel van de weg zou oorspronkelijk genummerd worden als N22